Чемпіонками США 2021 року в парній грі стала австралійсько-китайська пара Саманта Стосур / Чжан Шуай. У фіналі вони здолали американок Коко Гофф / Кеті Макнеллі з рахунком 6-3, 3-6, 6-3. 

Лаура Зігемунд та Віра Звонарьова повинні були захищати титул, але Зігемунд не змогла грати цього року через травму. Звонарьова запланувала грати в парі з  Єлєною Остапенко, але Остапенко знялася в перший день турніру зі змагань як в парному, так і одиночному розрядах.

Після поразки Барбори Крейчикової в першому колі Сє Шувей  повернула собі право називатися першою парною ракеткою світу, змістивши з першого щабля рейтингу свою патнерку Елісе Мертенс.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Інформація про інших учасниць

Вайлдкарди

Захищений рейтинг

Знялися
Перед турніром
  Аманда Анісімова /  Анастасія Потапова → їх замінили  Ульрікке Ейкері /  Еліксан Лешемія
  Паула Бадоса /  Сара Соррібес Тормо → їх замінили  Катерина Бондаренко /  Анкіта Райна
  Ганна Блінкова /  Гетер Вотсон → їх замінили  Заріна Діяс /  Варвара Грачова
  Єлєна Остапенко /  Віра Звонарьова → їх замінили  Сара Еррані /  Карла Суарес Наварро
  Анастасія Павлюченкова  /  Олена Рибакіна → їх замінили  Еміна Бекташ /  Тара Мор

Посилання

Зовнішні посилання
Основна сітка 

Women's Doubles